Kempton peut faire référence aux lieux suivants :

Angleterre 
 , un petit village au sud du Shropshire.
 Kempton, un ancien manoir et hameau, dorénavant intégré à Sunbury-on-Thames.
 Kempton, une réserve naturelle de Hounslow.

Australie 
 Kempton, un township en Tasmanie.

États-Unis 
 , une communauté non incorporée du Dakota du Nord.
 Kempton, un village du comté de Ford dans l'Illinois.
 Kempton, une ville du comté de Tipton dans l'Indiana.
 , une ville fantôme du Maryland.
 Kempton, une census-designated place du comté de Berks en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 Kempton Park, une ville du Gauteng, en Afrique du Sud.

Homonymie de townships